Yuzawa (Akita), een stad in de Japanse prefectuur Akita.
 Yuzawa (Niigata), een gemeente in de Japanse prefectuur Niigata.